Le Vrai Visage de la lie est la traduction française du recueil de poèmes de Houda Darwich publié en 2021 par la Tunisienne Nadjet Elbokri, de sa version arabe originale titrée لأنك دائما تكون غيرك.

Il s'insère dans ce que la critique a appelé poésie symbolique, consacrée à la figure de la femme et de la nation.

Autour du livre

Analyse 
Ce livre examine les multiples portraits de femmes et joue  sur les thèmes de l'existentialisme, la nation, le genre, l'amour et la libération.

Dédicace 
Coïncidant avec la commémoration de la première année de sa mort, ce recueil a été l’occasion pour la poétesse de revenir sur le parcours de la talentueuse écrivaine Dihya Lwiz, en dépit de sa courte vie, a su marquer de son empreinte la littérature algérienne :
À l’identité anéantie …
A toutes les terres taries …
Aux visages qui se sont éclipsés
Sans nuire à la mémoire…
A l’ancien temps humble, sans scrupule ! 
Au mémorial du silence…
Celle qui a couronné la littérature algérienne d’un chapeau de gloire féminine, puis, 
Disparu, laissant en nous la dynastie des secrets de la lumière et des chapelets de l’espoir.
À l’âme de Dihya Lwiz .

Sommaire 
Sommaire du livre

Notes et références

Liens externes 

 https://archive.wikiwix.com/cache/url=https%3A%2F%2Far.wikiquote.org%2Fwiki%2F%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2583_%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585%25D8%25A7_%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2583
 https://arabic.euronews.com/2017/07/01/death-of-algerian-writer-deheia-luiz

Recueil de poèmes en français